Михаил Горюнов:
 Горюнов, Михаил Анатольевич (1932—1994) — советский актёр.
 Горюнов, Михаил Михайлович (1912—1991) — советский конструктор вооружений, один из участников создания пулемета СГ-43.
 Горюнов, Михаил Юрьевич (род. 1974) — российский шашист, чемпион России 2000 года.